Novi Perkovci su naselje u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Povijest

Kultura

Obrazovanje

Šport 

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji
Đakovo